

CAN 
 Сен-Леонар (Нью-Брансвік) — містечко у провінції Нью-Брансвік
 Сен-Леонар (парафія, Нью-Брансвік) — парафія в провінції Нью-Брансвік

Сен-Леонар () - муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сен-Леонар () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сен-Леонар () - муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сен-Леонар () - муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Леонар () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

 Сен-Леонар-ан-Бос — муніципалітет у департаменті Луар і Шер
 Сен-Леонар-де-Буа — муніципалітет у департаменті Сарта
 Сен-Леонар-де-Нобла — муніципалітет у департаменті Верхня В'єнна
 Сен-Леонар-де-Парк — муніципалітет у департаменті Орн

Сен-Леонар — громада в кантоні Вале